

Sigle
High Speed Steel – acciaio super rapido
Holding Sanità e Servizi S.p.A.
Hrvatska seljačka stranka – Partito Contadino Croato, partito politico croato

Codici
HSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hisar (India)
hss – codice ISO 639-3 della lingua harsusi